Ardeleanu ist der Familienname folgender Personen:

 Ion Ardeleanu (* 1941), rumänischer Radrennfahrer
 Mona Ardeleanu (* 1984), deutsche Malerin
 Petr Ardeleanu (* 1980), tschechischer Fußballschiedsrichter
 Stefan Ardeleanu (* 1985), prähistorischer Archäologe
 Vasile Ardeleanu (* 1929), rumänischer Politiker (PCR) und Diplomat